Долиняны — топоним:

Белоруссия 
 Долиняны — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Долиняны — село, Мурованокуриловецкий район, Винницкая область
 Долиняны — село в Рогатинском районе, Ивано-Франковская область
 Долиняны — село в Городокском районе, Львовская область
 Долиняны — село в Хотинском районе, Черновицкая область

См. также 
 Долиняне — субэтническая группа русин/украинцев в Закарпатье;
 Долиняне — субэтническая группа украинцев в Надсанье.